Grünweide ist der deutsche Name von Orten in Polen und Russland:
 in Polen (Woiwodschaft Oppeln): 
Trawniki (Pawłowiczki) (1938–1945: Grünweide, Kreis Cosel/Oberschlesien, bis 1938: Trawnig)
 in Russland (Oblast Kaliningrad):
Pokryschkino (Kaliningrad) (1938–1946 Grünweide, Kreis Ebenrode/Ostpreußen, bis 1938: Dopönen, Kreis Stallupönen)